Il singolare  dello  São Léo Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Leonardo Mayer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Horacio Zeballos ha battuto in finale Paul Capdeville 3–6, 7–5, 7–6(7–2).

Teste di serie

 Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
 Blaž Kavčič (semifinali)
 Horacio Zeballos (Campione)
 Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)

  Gastão Elias (quarti di finale)
  João Souza (primo turno)
  Antonio Veić (secondo turno)
  Paul Capdeville (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

São Léo Open 2012